Валерий Борисович Попов (23 июня 1963, Ворошиловград, Украинская ССР, СССР) — советский и российский футболист, нападающий, футбольный тренер. Сыграл более 600 матчей за таганрогское «Торпедо», рекордсмен клуба по числу матчей и голов.

Биография 
Начал выступать на взрослом уровне в 1980 году в составе таганрогского «Торпедо» во второй лиге. После семи сезонов в Таганроге, перешёл в 1987 году в «Зарю» Ворошиловград, где за полтора года сыграл 39 матчей в первой лиге. В ходе сезона 1988 года вернулся в Таганрог, где выступал до конца карьеры — до 2000 года играл в профессиональных соревнованиях, затем клуб потерял профессиональный статус и принимал участие в соревнованиях ЛФЛ.

Всего за 20 сезонов на профессиональном уровне сыграл за таганрогское «Торпедо» 609 матчей и забил 140 голов (с учётом любительских соревнований — более 650 матчей и 150 голов). Является рекордсменом команды по числу сыгранных матчей и забитых голов за всю историю.

В 2003—2004 годах был играющим главным тренером «Торпедо». В 2009—2015 годах работал в клубе «Таганрог» на административных должностях.

Личная жизнь 
Сын Игорь (род. 1985) тоже был футболистом, играл за таганрогские команды на любительском уровне.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Заря» Луганск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Торпедо» Таганрог